Cette page contient les pages d'homonymie de Guélis, Guelis et Guëlis.

 Jacques Vaillant de Guélis (1907-1945), un agent secret franco-britannique1 du Special Operations Executive pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Jean Guélis (1923-1991), un chorégraphe et danseur français, né le 10 décembre.

 Germain Vaillant de Guelis (1516-1587), un ecclésiastique, brièvement évêque d'Orléans en 1586-1587, aussi auteur d'œuvres poétiques en latin ;
 Pierre de Guelis ou Pierre de Guëlis (?-1273), un évêque de Maurienne, sous le nom de Pierre IV.